Froitzheim bezeichnet:

 Froitzheim, einen Gemeindeteil von Vettweiß im Kreis Düren in Nordrhein-Westfalen

Froitzheim ist der Familienname folgender Personen:
 Hannes Schultze-Froitzheim (1904–1995), deutscher Maler und Graphiker

 Johann Froitzheim (1847–1909), deutscher Lehrer und Goetheforscher
 Otto Froitzheim (1884–1962), deutscher Tennisspieler und Verwaltungsjurist